Die Liste der Stationen der Metro Kiew ist eine Übersicht über die U-Bahnhöfe der Metro Kiew.

Linien 
Die Kiewer Metro ist die U-Bahn in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und umfasst derzeit drei Linien mit insgesamt 52 Stationen (Stand 2014):

 Die Linie Swjatoschynsko–Browarska () wurde 1960 eröffnet und hat 18 Stationen. Die Fahrzeit zwischen den Endstationen beträgt etwa 40 Minuten.

 Die Linie Obolonsko–Teremkiwska () wurde 1976 eröffnet und hat ebenfalls 18 Stationen. Die Fahrzeit zwischen den Endstationen beträgt etwa 37 Minuten.

 Die Linie Syrezko–Petscherska () wurde 1989 eröffnet und hat 16 Stationen. Die Fahrzeit zwischen den Endstationen beträgt etwa 44 Minuten.

Zwei weitere Linien sind in Planung bzw. in Bau.

Stationen 
Ein Klick auf das  -Icon führt in jeder Zeile zu Karten mit der Lage der entsprechenden Station.

Weblinks 

 Stationen der Metro Kiew (russisch)
 Interaktives Liniennetz von Citytransport

Einzelnachweise

Anmerkungen 

 
Kiew Metro
Kiew